De Marathon van Frankfurt is een hardloopwedstrijd over 42,195 km, die sinds 1981 jaarlijks in oktober in Frankfurt am Main wordt gehouden. Het is de oudste stadsloop die Duitsland kent en de op twee na grootste marathon van Duitsland.  Met meer dan 13.000 deelnemers in 2015 behoort deze marathon ook tot de grootste marathons in Europa. In 1986 trok de sponsor Hoechst zich terug, waardoor de marathon dat jaar niet werd gehouden.

Statistiek

Parcoursrecords 
Mannen: 2:03.42, Wilson Kipsang , 2011
Vrouwen: 2:21.01, Meselech Melkamu , 2012

Top 10 aller tijden (mannen)
Met een gemiddelde tijd van 2:05.37,0 over de snelste tien finishtijden ooit gelopen bij deze wedstrijd staat Frankfurt op de dertiende plaats van de Lijst van snelste marathonsteden wereldwijd.

(bijgewerkt t/m 2020)

Winnaars

Zie ook 
 Marathon van Berlijn
 Marathon van Hamburg
 Marathon van Keulen
 Lijst van marathons in Duitsland